

Culture et société 
 Pointe Noire est un éditeur français de bandes dessinées.

Toponyme

au Canada 
 Pointe-Noire, un port et secteur de Sept-Îles (Québec) ;

en France 
 Pointe-Noire, une commune de Guadeloupe ;
 la pointe Noire de Pormenaz, un sommet alpin situé dans le massif de Pormenaz, à la limite des communes de Servoz et Passy (Haute-Savoie) ;

en République du Congo 
 Pointe-Noire, une ville ;
 Pointe-Noire, un département.

Voir aussi 
 , l'équivalent de Pointe-Noire en portugais
 , l'équivalent de Pointe-Noire en espagnol